Ekanga ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Appes Ekanga (* 1989), kamerunische Sprinterin
 José Moko Ekanga (* 1958), kongolesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Idiofa